D92 peut faire référence à plusieurs navires  :
 HMS Diomede (D92), un croiseur léger de la classe Danae de la Royal Navy ;
 HMS Liverpool (D92), un destroyer de Type 42 de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres